Ре́зникова — женская форма фамилии .

Известные носители  Резникова, Анна — российская певица и телеведущая украинского происхождения. Заслуженная артистка России.
 Резникова, Жанна Ильинична (род. 1950) — российский биолог, мирмеколог и этолог, профессор.
 Резникова, Зинаида Васильевна (более известна под фамилией Алямкина; род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 
 Резникова, Мария Егоровна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Резникова, Наталия Семёновна (1911—1995) — русская поэтесса и писательница.